

Sigle ou code 

 Time-based One-time Password algorithm (en) ou Algorithme de mot de passe à usage unique basé sur le temps est un protocole de mot de passe à usage unique, qui utilise le temps (date et heure) au moment où il est généré comme élément aléatoire.
 Top of the Pops est une émission télévisée britannique.